Rödelbachgraben bezeichnet:

 einen Bach im Unterharz (Sachsen-Anhalt), siehe Rödelbach (Selke)
 einen Graben im Unterharz (Sachsen-Anhalt), siehe Stollgraben